

Toponymie
 Friesen, commune française située dans le département du Haut-Rhin, en région Alsace ;

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Friedrich Friesen, (1784-1814), cofondateur de la gymnastique en Allemagne ;
 Jeff Friesen, (1976- ), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Marv Friesen, homme politique provincial canadien ;

Politique
 Die Friesen, parti politique régionaliste allemand ;

Homonymie de patronyme